Kherlen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kerulen River, vattendrag, Inre Mongoliet,

Mongoliet 

 Kherlen (distrikt i Mongoliet), Dornod, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar